est le nom donné à un séisme dévastateur qui devrait survenir sur la Californie.

Le dernier grand tremblement de terre de cette région a été provoqué par un mouvement le long de la faille de San Andreas, en 1906. Ce phénomène se reproduirait périodiquement, tous les  environ avec une probabilité 62 % qu'il se produise avant 2032, les Américains s'attendraient donc au prochain Big One.

Caractéristiques possibles 
 6 m de déplacement de la faille
 Magnitude 7,8 ou plus sur l'échelle ouverte de Richter.
Le tremblement de terre pourrait être causé par la faille de Puente Hills, une faille située directement sous Los Angeles. Cette faille pourrait causer la destruction de la majorité des gratte-ciel, la mort de  et  autres se retrouveraient sans abri.
Le film San Andreas s'inspire de ce tremblement de terre qui pourrait être le plus fort jamais recensé aux États-Unis.

Prévisions 
En 2016, une réévaluation des risques pour la faille de Hayward a été révélée par l'US Geological Survey.

Culture populaire

Cinéma 

 The Big One est un documentaire américano-britannique réalisé par Michael Moore en 1998 ;
 The Big One est un film américano-suisse réalisé par Marcus Gossolt et Johannes M. Hedinger en 2005.

Télévision

Série télévisée 

 The Big One est une série télévisée britannique réalisée par John Henderson en 1992 ;
 The Big One est le titre du dernier épisode de la saison 5 de Dexter.

Téléfilm 

 The Big One: The Great Los Angeles Earthquake est le titre original du téléfilm américain Le Grand Tremblement de terre de Los Angeles, réalisé par Larry Elikann en 1990 ;
 The Big One est un téléfilm britannique réalisé par Simon Cellan Jones en 1995.

Chanson 

 The Big One est une chanson de George Strait présente sur l'album Lead On sorti en 1994 ;
 The Big One est une chanson du groupe Confederate Railroad présente sur l'album Keep on Rockin sorti en 1998 ;
 The Big One est une chanson de Nellie McKay présente sur l'album Pretty Little Head sorti en 2006.

Autres 
 The Big One est le titre d'un livre de Michael Moore.
 Big One sont des montagnes russes du parc Pleasure Beach, Blackpool.

Notes

Voir aussi

 Big Three